Krister Åsvik född Krister Mikael Åsvik 30 juli 1972 i Botkyrka församling, svensk kompositör, sångtextförfattare och musiker.

 

Svenska kompositörer under 1900-talet
Svenska kompositörer under 2000-talet
Svenska musiker
Svenska sångtextförfattare
Män
Födda 1972
Levande personer
Personer från Botkyrka kommun